Graphitsäure ist
 ein Name für  Mellitsäure (Benzolhexacarbonsäure)
 eine früher übliche Bezeichnung für Graphitoxid